Екранува́ння (рос. экранирование, англ. screening, нім. Abschirmen n, Abschirmung f, Schirmwirkung f) — багатозначний термін, який, залежно від контексту, може означати:

 Захист апаратів, приладів, машин від зовнішніх впливів (найчастіше електричного, магнітного та електромагнітного полів за допомогою клітки Фарадея).
 Перекриття родовищ корисних копалин малопроникними породами.
 У фізиці екрануванням заряду називають зменшення області дії електростатичного поля в середовищі з вільними носіями заряду.
 Екранування (військова справа) — засіб захисту військової техніки від ураження боєприпасами.
 Екранування символів в програмуванні  — заміна в тексті керуючих символів на відповідні текстові підстановки.

Див. також 

 екрановані поклади
 козиркові поклади

Література